Hateri o Ateri, jurista roma
 Hateri (polític), polític romà
 Quint Hateri senador i retòric romà
 Quint Hateri Antoní, cònsol l'any 53
 Hateri Rufus, cavaller romà